КВЛ — аббревиатура.
 КВЛ — Конструктивная ватерлиния.
 КВЛ — Кировско-Выборгская линия.
 КВЛ — Компьютеризированный вагон-лаборатория
КВЛ — Капитальные Вложения